Осовик — название населённых пунктов в России:

 Осовик — село в Рогнединском районе Брянской области.
 Осовик — деревня в Невельском районе Псковской области.